Das Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, Berlin, Essen, Hildesheim, Köln und Osnabrück ist eine monatlich erscheinende Zeitschrift für hauptberuflich in der katholischen Seelsorge Tätige. Sie wird von den nord- und westdeutschen Bistümern Aachen, Essen, Hildesheim, Köln und Osnabrück in Verbindung mit dem Erzbistum Berlin herausgegeben und reflektiert vor allem die kirchliche Situation in diesem Bereich. Das Themenspektrum umfasst exegetische, dogmatische, katechetische und soziologische Aspekte der gegenwärtigen kirchlichen Realität und deren Entwicklungspotenziale. Dazu kommen spirituelle Beiträge und Rezensionen.

Christliche Fachzeitschrift (Deutschland)
Publikation (Katholische Theologie)
Ersterscheinung 1964
Katholische Zeitschrift (Deutschland)